Ashaga-Leger kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Ash-Leger, ort, Qusar, 
 Ashaga-Leger (ort i Azerbajdzjan), Qusar, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar